Das Damendoppel der US Open 2009 war ein Tenniswettbewerb in New York City, der am 31. August begann und am 13. September endete.

Titelverteidigerinnen waren Cara Black und Liezel Huber.

Im Finale setzten sich die Schwestern Serena und Venus Williams glatt in zwei Sätzen gegen die Titelverteidigerinnen Cara Black und Liezel Huber durch.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2009